Акалмани има више значења:
 Акалмани (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Акалмани (Игвалапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику